President Roxas steht für:

 Manuel Roxas (1892–1948), philippinischer Politiker, Präsident 1946 bis 1948
 President Roxas (Capiz), Stadtgemeinde in der Provinz Capiz, Philippinen
 President Roxas (Cotabato), Stadtgemeinde in der Provinz Cotabato, Philippinen